Wang je čínské slovo, které může znamenat:

 Wang (titul) () – čínský titul, podle kontextu překládaný jako král, kníže nebo princ, používán byl též v Koreji a Mongolsku;
 Wang (příjmení) – čínská příjmení  a ; korejské příjmení 왕.

 osobní jméno ()
 Liou Wang (* 1969) – čínský kosmonaut;

 místopisná jména
 Wang (řeka) – řeka v Thajsku;
 Wang (Bavorsko) – obec v Bavorsku;
 Wang (Norsko) – obec v Norsku;
 Wang (Rakousko) – obec v Dolních Rakousích;
 Kostel Wang – původem norský kostel v Polsku.

 ostatní
 wang – iniciační obřad v tibetském buddhismu (viz iniciace v buddhismu);
 Wang Film Productions – filmové studium na Tchaj-wanu;
 Wang Laboratories – počítačová společnost v USA.